Constance van Sicilië (-1138), dochter van Rogier I van Sicilië en echtgenote van Koenraad, rooms-koning
 Constance van Sicilië (1154-1198), dochter van Rogier II van Sicilië en echtgenote van keizer Hendrik VI, moeder van Frederik II
 Constance van Sicilië (1230-1307), dochter van Frederik II en echtgenote van keizer Johannes III Doukas Vatatzes van Nicaea
 Constance van Sicilië (1249-1302), dochter van Manfred van Sicilië en echtgenote van koning Peter III
 Constance van Sicilië (1324-1355), dochter van Peter II van Sicilië en regent voor haar jongere broer Lodewijk (1352-1354)